Haarlemmerpoort (Amsterdam)
 Haarlemmerpoort (Leiden) (afgebroken)
 Haerlemmerpoort (Haarlem), een kantoorgebouw